Лабор Вијеха има више значења:

 Лабор Вијеха (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лабор Вијеха (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лабор Вијеха (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лабор Вијеха (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику